Сабат Іполит — ц.к. повітовий староста в Косові
 Сабат Микола (1867—1930) — український галицький педагог, класичний філолог.
 Сабат-Свірська Марія Володимирівна (1895—1983) — оперна і камерна співачка, ліричне сопрано.

прізвища